Peñas oder Las Peñas ist der Name für verschiedene geographische Orte:

 Las Peñas (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Las Peñas (La Rioja), Ort in der Provinz La Rioja, Argentinien
 Peñas (Cochabamba), Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Peñas (La Paz), Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Peñas (Oruro), Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien
 Cañadón Peñas, Milleniumsdorf der Deutschen Welthungerhilfe, Bolivien
 Las Peñas (Santa Cruz), Ortschaft im Municipio Santa Cruz, Bolivien
 Las Peñas (Chile), Ort in der Provinz Colchagua, Chile
 Las Peñas (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil, Ecuador

Peñas oder Penas ist der Familienname folgender Personen:
 Ana María Penas (* 1971), spanische Kanutin
 Diego Martínez Penas (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Óscar Peñas García (* 1974), spanischer Judoka

Siehe auch:
 Peña